Für die Endrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 1999, die im Oktober und November in Wales ausgetragen wurde, waren nur die drei Erstplatzierten der Weltmeisterschaft 1995 und der Gastgeber automatisch startberechtigt. Die restlichen 16 verfügbaren Plätze im Turnier wurden durch die Gewinner von regionalen Qualifikationsturnieren besetzt.

Die Qualifikationsturniere waren in fünf Kontinentalgruppen eingeteilt. Es beteiligten sich insgesamt 65 Mannschaften, davon 9 aus Afrika, 11 aus Amerika, 8 aus Asien, 30 aus Europa und 7 aus Ozeanien.

Qualifizierte Mannschaften 

* automatisch startberechtigt

Afrika 
Afrika hatte einen festen Startplatz für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine zweite Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 

Arabien qualifizierte sich für die zweite Runde.

Runde 2 

Tunesien qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3 

Simbabwe und Namibia qualifizierten sich für die vierte Runde.

Runde 4 

Namibia qualifizierte sich als Afrika 1 direkt für die WM-Endrunde. Marokko rückte in die Barrage-Runde vor und spielte als Afrika 2 gegen den Sieger aus dem Spiel zwischen Europa 8 und Amerika 4 um den Einzug in die Endrunde.

Amerika 
Nord- und Südamerika hatten zusammen drei feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine vierte Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 
Gruppe A
Die Mannschaft von Guyana, die in dieser Gruppe ausgelost wurde, hatte auf eine Teilnahme verzichtet.

Trinidad und Tobago qualifizierte sich für die zweite Runde.

Gruppe B

Bermuda qualifizierte sich für die zweite Runde.

Runde 2 

Chile qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3 

Uruguay qualifizierte sich für die vierte Runde.

Runde 4 

Argentinien qualifizierte sich als Amerika 1, Kanada als Amerika 2 und die USA als Amerika 3 direkt für die WM-Endrunde. Uruguay rückte in die Barrage-Runde vor und spielte als Amerika 4 gegen Europa 8. Der Sieger dieses Spiels spielte anschließend gegen Afrika 2 um den Einzug in die Endrunde.

Asien 
Asien hatte einen festen Startplatz für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine zweite Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es werden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 

Sri Lanka qualifizierte sich für die zweite Runde.

Runde 2 

Taiwan qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3 

Japan qualifizierte sich als Asien 1 direkt für die WM-Endrunde. Südkorea spielte als Asien 2 in einer Barrage gegen Europa 9 in der Halbfinale um den Einzug in die Endrunde.

Europa 
Europa hatte sechs feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für noch zwei Mannschaften die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 
Gruppe A

Ukraine qualifizierte sich für die zweite Runde.

Gruppe B

Kroatien qualifizierte sich für die zweite Runde.

Gruppe C

Andorra qualifizierte sich für die zweite Runde.

Runde 2 
Gruppe A

Italien und Georgien qualifizierten sich für die dritte Runde.

Gruppe B

Rumänien und die Niederlande qualifizierten sich für die dritte Runde.

Gruppe C

Spanien und Portugal qualifizierten sich für die dritte Runde.

Runde 3 
Gruppe A

Irland und Rumänien qualifizierten sich direkt für die WM-Endrunde. Georgien rückte in die Barrage vor.

Gruppe B

England und Italien qualifizierten sich direkt für die WM-Endrunde. Die Niederlande rückte in die Barrage vor.

Gruppe C

Schottland und Spanien qualifizierten sich direkt für die WM-Endrunde. Portugal rückte in die Barrage vor.

Ozeanien 
Ozeanien hatte drei feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine vierte Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 

Die Cookinseln qualifizierten sich für die zweite Runde.

Runde 2 

Fidschi und Tonga qualifizierten sich für die dritte Runde.

Runde 3 

Australien qualifizierte sich als Ozeanien 1, Fidschi als Ozeanien 2 und Westsamoa als Ozeanien 3 direkt für die WM-Endrunde. Tonga rückte in die Barrage-Runde vor und spielte als Ozeanien 4 gegen Europa 7 in der Halbfinale um den Einzug in die Endrunde.

Barrage-Runde

Barrage 1 
Halbfinale
Ozeanien 4 gegen Europa 7

Tonga gewann mit einem Gesamtergebnis von 64:34.

Europa 9 gegen Asien 2

Südkorea gewann mit einem Gesamtergebnis von 108:45.

Finale
Ozeanien 4 gegen Asien 2

Tonga gewann mit einem Gesamtergebnis von 140:41 und qualifizierte sich für die WM-Endrunde.

Barrage 2 
Amerika 4 gegen Europa 8

Uruguay gewann mit einem Gesamtergebnis von 79:33.

Amerika 4 gegen Afrika 2

Uruguay gewann mit einem Gesamtergebnis von 36:24 und qualifizierte sich für die WM-Endrunde.

Weblinks 
 Neuigkeiten und Ergebnisse
 International Rugby Board

Qualifikation
Rugby 1996
Rugby 1997
Rugby 1998